Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Turkmenistan. IJsland heeft geen ambassade in Turkmenistan.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Turkmenistan
IJslandse